Híjar puede referirse a:

Localidades 
En España
 Híjar, municipio de la provincia de Teruel.
 Híjar, localidad del municipio de Las Gabias, en la provincia de Granada.
 Híjar, localidad del municipio de Liétor, en la provincia de Albacete.
 La Puebla de Híjar, municipio de la provincia de Teruel.

Accidentes geográficos 
 Híjar, río que nace en Cantabria, España.
 Híjar, valle por el que discurre el río homónimo.
 Híjar, sierra de la cordillera Cantábrica entre las provincias de Palencia y Cantabria, España.

Otros 
 Ducado de Híjar, título nobiliario español.